Binot ist der Familienname folgender Personen: 

 Jean Binot (1911–1982), französischer Politiker
 Louis-François Binot (1771–1807), französischer General